Па́вел Нови́цкий:
 Новицкий, Павел Александрович — деятель российского революционного движения.
 Новицкий, Павел Анатольевич (род. 1989) — российский футболист, защитник самарских «Крыльев Советов».